Franciaország
Isola, település Franciaországban, Alpes-Maritimes megyében

 Olaszország
Isola d’Asti, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Isola del Cantone, település Olaszországban, Liguria régióban, Genova megyében
Isola Dovarese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Isola di Fondra, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Isola del Giglio, település Olaszországban, Toszkána régióban, Grosseto megyében
Isola delle Femmine, település Olaszországban, Szicília régióban, Palermo megyében
Isola del Liri, település Olaszországban, Lazio régióban, Frosinone megyében
Isola del Piano, település Olaszországban, Marche régióban, Pesaro és Urbino megyében
Isola Rizza, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében
Isola della Scala, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében
Isola Sant’Antonio, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Isola della Scala, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében
Isola Vicentina, település Olaszországban, Veneto régióban, Vicenza megyében